Up, 2009-ben bemutatott amerikai 3D-s számítógépes animációs film eredeti címe
Up (Peter Gabriel-album)
Up! (Shania Twain-album)
Up!, 1998-ban alakult magyar popegyüttes